Камилла Тиллинг (; род. 1971, Линчёпинг) — шведская  (сопрано).

Биография 
Училась в Высшей школе театра и музыки в Гётеборге и в Королевском колледже музыки в Лондоне (закончила в 1998). Дебютировала на оперной сцене в Сказках Гофмана Оффенбаха в 1997.

Оперные роли 
 Орландо Генделя (Доринда)
 Геркулес Генделя (Иола)
 Идоменей Моцарта (Илия)
 Дон Жуан Моцарта (Церлина)
 Волшебная флейта Моцарта (Памина)
 Путешествие в Реймс, или Гостиница «Золотая лилия» Россини (Коринна)
 Севильский цирюльник Россини (Розина)
 Фальстаф Верди (Нанетта)
 Гензель и Гретель Хумпердинка (Гретель)
 Кавалер розы Рихарда Штрауса (Софи)
 Святой Франциск Ассизский Мессиана (Ангел)

Другие партии 
 Мессия Генделя
 Страсти по Матфею Баха
 Сотворение мира Гайдна
 Времена года Гайдна
 Большая месса до минор Моцарта
 Илия Мендельсона
 Немецкий реквием Брамса
 Симфония № 2 Малера
 Симфония № 4 Малера

В 2009 записала диск песен Рихарда Штрауса Красные розы.

Творческое содружество 
Выступала и записывалась с такими дирижёрами, как Симона Янг, Антонио Паппано, Джон Элиот Гардинер, Уильям Кристи, Марк Минковски, Филипп Херревеге, Джеймс Ливайн, Чарльз Маккерас, Курт Мазур, Эса-Пекка Салонен, Пааво Ярви, Сэйдзи Одзава, Рикардо Мути, Саймон Рэттл, Семён Бычков, Валерий Гергиев, Марек Яновский, Айвор Болтон, Томас Хенгельброк, Эммануэль Аим, Дэниел Хардинг, Инго Метцмахер и др.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Кантаты Баха

Академические музыканты Швеции
Сопрано Швеции